Molens:
De Stormvogel (Boorsem), een windmolen in Boorsem
De Stormvogel (Loppersum), een windmolen in het Groningse Loppersum

En ook:
De Stormvogel (zwemvereniging), een zwemsportvereniging in Vlissingen